Э́ккерт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Эккерт, Джон Преспер — американский учёный в области компьютерной инженерии.
 Эккерт, Райнер (род. 1931) — немецкий балтист.
 Эккерт, Синтия (род. 1965) — американская гребчиха.
 Эккерт, Фердинанд Фердинандович (1865—1941) — чешско-российский валторнист, дирижёр, педагог и композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Эккерт, Франц фон (1852—1916) — немецкий композитор, автор национальных гимнов Японии и Корейской империи.
 Эккерт, Фриц (1852—1920) — шведский архитектор.
 Эккерт, Эдельтрауд (1930—1955) — немецкая поэтесса, участница подпольного сопротивления в ГДР.

См. также 
 Экерт